Новокузнецовка — название населённых пунктов в России:

 Новокузнецовка — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Новокузнецовка — село в Зерноградском районе Ростовской области.
 Новокузнецовка — деревня в Кирсановском районе Тамбовской области, упразднена в 2003 г.

См. также 
 Новокузнецов
 Новокузнецово